Bertrand Munier peut désigner :
 Bertrand Munier (1943-), un économiste français ;
 Bertrand Munier (1962-), un écrivain français.